En Pologne, Sosnówka peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sosnówka, village du powiat de Jelenia Góra
 Sosnówka, village du powiat d'Oleśnica 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sosnówka, village du powiat de Grudziądz
 Sosnówka, village du powiat de Wąbrzeźno 

dans la voïvodie de Lublin
 Sosnówka, village du powiat de Biała Podlaska
 Sosnówka, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska
 Sosnówka, village du powiat de Lubartów 
 Sosnówka, village du powiat de Ryki

dans d'autres voïvodies
 Sosnówka, village de la voïvodie de Lubusz
 Sosnówka, village de la voïvodie d'Opole
 Sosnówka, village de la voïvodie de Podlachie
 Sosnówka, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Sosnówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Sosnówka, village de la voïvodie de Poméranie occidentale